Якоб Юсефсон (; , ) — профессиональный шведский хоккеист, выступающий на позиции центрального нападающего за клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сейбрз» и сборную Швеции.

Профессиональная карьера 

Воспитанник хоккейной школы ХК «Юргорден». Начинал карьеру в молодёжной команде своего родного клуба. В мае 2008 подписал контракт с основным клубом. В 2009 году на драфте юниоров КХЛ был выбран в первом раунде под общим 20-м номером клубом СКА. На драфте НХЛ 2009 был выбран в третьем раунде под общим 61-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз». В 2010 стал серебряным призёром чемпионата Швеции.

В сентябре 2010 переезжает в США и начинает выступать в АХЛ за фарм-клуб «Дьяволов» — «Олбани Девилз». 14 октября был вызван в состав «Нью-Джерси Девилз» и на следующий день провёл свою дебютную игру в НХЛ против «Колорадо Эвеланш».

Проведя в «Нью-Джерси» 7 сезонов, летом 2017 года подписал однолетний контракт с «Баффало Сейбрз» на $ 700 тыс.

Международная карьера 

Выступал за юниорскую сборную Швеции на чемпионатах мира в 2008 и 2009. В составе молодёжной сборной становился серебряным призёром чемпионата мира 2009 и бронзовым призёром чемпионата мира 2010.В составе национальной сборной Швеции принимал участие в чемпионате мира 2015.

Статистика

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки «Олбани Девилз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой